Männiku (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
Männiku (Märjamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa, provincie Raplamaa
Männiku (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
Männiku (Saku), een plaats in de Estlandse gemeente Saku, provincie Harjumaa
Männiku (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn